Артур Окс Сульцбергер ():  (1926—2012) — издатель «The New York Times» (1963—1992).
 Сульцбергер, Артур Окс-младший (род. 1951) — издатель «The New York Times» (1992—2017).